Az 1954-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonnyolcadik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. Visszaállították a nemzeti bajnokság rendszerét. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport az eredmények tükrében 1954 (tabella)
Népsport 1954.03.02. (terem)

N1954
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag